Daniel Heuer Fernandes, né le  à Bochum en Allemagne, est un footballeur germano-portugais qui évolue au poste de gardien de but au Hambourg SV.

Carrière

En club 

Daniel Heuer Fernandes signe au SV Darmstadt 98 lors de l'été 2016.

En sélection 

Il participe à l'Euro espoirs 2015 avec l'équipe du Portugal espoirs, en tant que deuxième gardien.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte la Niedersachsenpokal en 2015 avec le VfL Osnabrück. La même année, il est finaliste de l'Euro espoirs avec l'équipe du Portugal.

Références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Footballeur allemand
Joueur du VfL Osnabrück
Joueur du SC Paderborn 07
Joueur du SV Darmstadt 98
Joueur du Hambourg SV
Naissance en novembre 1992
Naissance à Bochum